Erichsen – wariant nazwiska Eriksson
 Erlend Erichsen (pseudonim Sersjant, ur. 1975) – norweski pisarz, muzyk i instrumentalista, perkusista
 Fie Udby Erichsen (nazwisko panieńskie: Graugaard; ur. 1985) – duńska wioślarka
 Freja Beha Erichsen (ur. 1987) – duńska modelka
 Anne-Grete Strøm-Erichsen (ur. 1949) – norweska polityk